Miejscowości w Polsce:
 Skowroda Południowa
 Skowroda Północna